Kwaidan – termine giapponese
Kwaidan – libro del 1904 di Lafcadio Hearn
Kwaidan – film del 1964 diretto da Masaki Kobayashi